Sweet Sixteen может означать:

Музыка
 «Sweet Little Sixteen» — песня Чака Берри 1958 года.
 «Sweet Sixteen» — песня Билли Айдола 1986 года с альбома Whiplash Smile.
 «Sweet Sixteen» — альбом американской кантри-певицы Рибы МакИнтайр 1989 года.

Кино
 «Милые шестнадцать лет» () — фильм Кена Лоуча 2002 года.